Molekulska formula -{C16H13N3O3}- se može odnositi na:
 Mebendazol
 Nimetazepam